Anne Brown est une écrivaine et éditrice américaine dans le domaine du jeu de rôle.

Notes et références

Auteur américain de jeux de rôle
Écrivain américain de fantasy
Donjons et Dragons
Greyhawk
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)